Im Kreis steht für:

 Im Kreis (Erzählung), Erzählung von Robert A. Heinlein (1941)
 Im Kreis (Album), Musikalbum der Rapperin Pyranja (2001)
 Polizeiruf 110: Im Kreis, Folge der Fernsehserie Polizeiruf 110 (1987)